Yorktown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Yorktown (Indiana)
Yorktown (Iowa)
Jefferson Valley-Yorktown (New York)
Yorktown (Texas)
Yorktown (Virginia), bekend van de slag bij Yorktown (1781)

USS Yorktown (doorverwijspagina) - diverse Amerikaanse vliegdekschepen